

Geografia 
 Francia
 Bellême – comune nella regione della Normandia
 Cantone di Bellême – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Mortagne-au-Perche

Persone 
 Guglielmo I di Bellême – nobile normanno, signore di Bellême e poi d'Alençon
 Mabel di Bellême – signora di Bellême e d'Alençon, viscontessa consorte di Hiesmois, consorte del signore di Montgommery, contessa consorte di Shrewsbury
 Roberto II di Bellême – conte di Shrewsbury, signore di Montgommery e visconte di Hiesmois, signore di Bellême e signore d'Alençon, conte di Ponthieu

Altro 
 Signoria di Bellême – signoria ai margini del Ducato di Normandia e della Contea di Maine

Pagine correlate 
 Yves di Bellême